Niemcy:
 Bernbach – dzielnica Bad Herrenalb
 Bernbach – rzeka, dopływ Epbachu  
 Bernbach – rzeka, dopływ Külzbachu

Zobacz też:
 Bärnbach
 Bermbach